Propeamussium ceciliae är en musselart som beskrevs av Antonio de Gregorio 1884. Propeamussium ceciliae ingår i släktet Propeamussium och familjen Propeamussidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
ceciliae